Línea 62 puede referirse a:

 Línea 62 de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
 Línea 62 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 62 de autobuses de Madrid, España.
 Línea 62 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.
 Línea 62 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.